Quartier Français est un lieu-dit de l'île de La Réunion ;
 Groupe Quartier Français est un groupe industriel établi à proximité.
 Le Quartier français (French Quarter), souvent aussi appelé « Vieux carré français », est le nom d'un quartier de La Nouvelle-Orléans ;
 Le Quartier français (French Quarter) est le nom d'un quartier de Charleston, en Caroline du Sud ;
 Le Quartier français (French Quarter) est un quartier de San Francisco, en Californie.